Turón, Espagne
 Turon (Kansas)

Homonymie de localités aux États-Unis